Клюко́венское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в центральной части Навлинского района Брянской области. 

Административный центр — посёлок Клюковники.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём преобразования дореформенного Клюковенского сельсовета.

Упразднено Законом Брянской области от 8 мая 2019 года и включено в Чичковское сельское поселение.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Навлинского района
Упразднённые сельские поселения Брянской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году